Piano har flere betydninger:
 Piano (musik) – et musikalsk udtryk, som betegner, at der skal spilles "svagt"
 Klaver – den almindelige danske betegnelse for "piano"
 Flygel – det foretrukne "piano" i koncertsammenhæng
 Andet
 Piano (sang) – den første single af Karpe Diem